DSGF steht für:
 Daseinsgrundfunktionen, Begriff aus der Sozialgeographie
 Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister, deutsches Unternehmen

Abkürzung